Partito Comunista Italiano, de Communistische Partij van Italië.
Peripheral Component Interconnect, een aansluiting op het moederbord van een computer.
Percutane coronaire interventie, een medische ingreep waarbij een verstopte kransslagader in het hart weer doorgankelijk wordt gemaakt voor bloed. 
pCi = picoCurie (eenheid)
Parochiale Charitas Instelling (R.K. kerk)